Pseudo-Alexios II. (griech. Ψευδο-Ἀλέξιος Β΄) ist der Name folgender Personen:

 Pseudo-Alexios II. (Phrygien) († um 1191), byzantinischer Usurpator gegen Kaiser Isaak II.
 Pseudo-Alexios II. (Paphlagonien) († um 1192), byzantinischer Usurpator gegen Kaiser Isaak II.
 Pseudo-Alexios II. (Sultanat Rum) († um 1197), byzantinischer Usurpator gegen Kaiser Alexios III.